

Geografia
 Polla – comune italiano in provincia di Salerno
 Pölla – comune austriaco nel distretto di Zwettl

Persone
 Arduino Polla – militare italiano
 Barbara Polla – scrittrice svizzera
 Franco La Polla – docente e critico cinematografico italiano
 Jordi El Niño Polla – pornoattore spagnolo
 Magia Polla – madre del poeta romano Virgilio
 Vespasia Polla – madre dell'imperatore romano Vespasiano

Altro
 La Polla – punk rock band

Pagine correlate 
 Polle

Altri progetti